

Persone
Andrew Seeley, attore e cantante canadese
Colin Seeley, pilota motociclistico britannico
Harry Seeley, paleontologo britannico

Altro
Seeley Booth, personaggio televisivo della serie Bones
Seeley, motociclette artigianali prodotte dal pilota Colin Seeley
Seeley, località della California